Ки́нешма — тупиковая железнодорожная станция Ярославского региона Северной железной дороги, находящаяся в городе Кинешме Ивановской области.

Главный железнодорожный вокзал города Кинешмы.

История 
Станция открыта в 1871 году в составе линии Иваново — Кинешма Шуйско-Ивановской железной дороги.

Вокзал 
Здание вокзала введено в эксплуатацию в 1991 году. Общая площадь здания по внутреннему замеру — 3385,9 м². Две пассажирские платформы построены в 1985 году. Рядом расположено здание старого вокзала, построенное в конце XIX века и представляющее архитектурно-историческую ценность. В настоящее время в здании старого вокзала располагается современная автостанция, как для местного, так и для междугородного автобусного сообщения, открывшаяся в 2009 году, а также оперативный персонал и руководство станции. По объёму выполняемой работы — вокзал 2-го класса. 20 июня 2007 года в 2 км от станции Кинешма, для выполнения грузовых операций, открыта станция Кинешма-2.

Деятельность 

Станция открыта для грузовой работы.

Коммерческие операции, выполняемые на станции:
 продажа пассажирских билетов;
 приём и выдача багажа;
 приём и выдача повагонных отправок грузов (открытые площадки);
 приём и выдача мелких отправок грузов (крытые склады);
 приём и выдача повагонных и мелких отправок грузов (подъездные пути);
 приём и выдача повагонных отправок грузов (крытые склады);
 приём и выдача грузов в универсальных контейнерах (3 и 5 тонн);
 приём и выдача мелких отправок грузов (открытые площадки).

Дальнее следование по станции

Пригородное сообщение по станции

Адрес вокзала 
 155800, Россия, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Островского, 33

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов дальнего следования на Яндекс. Расписания
 Расписание пригородных поездов на сервисе «Яндекс. Расписания»

Станции Ярославского региона Северной железной дороги
Тупиковые железнодорожные станции
Кинешма
Железнодорожные станции и платформы Ивановской области